Le psaume 129 peut désigner :
 le psaume 129 (128), psaume 129 selon la numérotation hébraïque, psaume 128 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 130 (129), psaume 130 selon la numérotation hébraïque, psaume 129 selon la numérotation grecque ;
 Psaume 129, une œuvre pour baryton et orchestre composée par Lili Boulanger en 1916.